

Personer 
 Dodson (auktor)

Geografi 
Dodson kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Dodson (udde),

USA 

 Dodson (ort i USA, Louisiana), Winn Parish, 
 Dodson (ort i USA, Texas), Collingsworth County, 
 Dodson (ort i USA, Montana), Phillips County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar